Wathi – inna nazwa miasta Samos w Grecji
 Wathi – miasto na wyspie Meganisi w Grecji